Еър може да се отнася за:
 Еър, град в Шотландия
 Алфред Джулс Еър (1910 – 1989), английски философ
 Едуард Еър (1815 – 1891), английски изследовател
 Еър (езеро), езеро в Австралия